Сент-Іте́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Діжона, 34 км на північний захід від Макона.

Історія 

1-1-2023 Сент-Ітер і Бонне було об'єднано в новий муніципалітет Бонне-Сент-Ітер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 128,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ітер на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Ітер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Ітер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ітер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Ітер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара